De hoogtepunten routine voor teams tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2022 vond plaats op ? en ? juni 2022 in het Tamás Széchy Swimming Complex in Boedapest.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Team